Rotaria är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli 1777. Rotaria ingår i familjen Philodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bdelloider
Rotaria